Kerntechnik, teils auch Kerntechnologie bezeichnet
 die technische Nutzung von Kernreaktionen und Radioaktivität, siehe Kerntechnik
 meist als Mehrzahl Kerntechniken: die grundlegenden Techniken oder Verfahren in einem Wissensgebiet
 in der Archäologie die Herstellung von Steinwerkzeugen, bei der der Abschlag nicht das Werkstück ist, siehe Kern (Archäologie)